Тимур-Малик — золотоордынский хан конца XIV века.
 Тимур-Мелик (военачальник) — хорезмский военачальник начала XIII века.